Walter Haacke ist der Name folgender Personen:

 Walter Julius Haacke (1909–2002), deutscher Musikwissenschaftler, Kirchenmusiker und Organist
 Rhabanus Maurus Haacke (1912–1993), deutscher Benediktiner und Kirchenhistoriker